Adamsdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Adamsdorf, ein Ortsteil der Gemeinde Klein Vielen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
in Polen
 Adamowo (ehemals Adamsdorf im Landkreis Strasburg (Westpr.), Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Jabłonowo Pomorskie
 Mały Rudnik (ehemals Adamsdorf im Landkreis Graudenz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Grudziądz (Landgemeinde)
 Sulimierz (Myślibórz) (ehemals Adamsdorf im Landkreis Soldin, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
in Tschechien
 Adamov u Českých Budějovic, eine Ortschaft in der Region Jihočeský kraj (ehemals Adamstadt (früher Adamsdorf))